Ruislip est une banlieue du Grand Londres.

Son nom intervient dans le nom de plusieurs stations du métro :
 Ruislip (métro de Londres)
 Ruislip Gardens (métro de Londres)
 Ruislip Manor (métro de Londres)
 South Ruislip (métro de Londres)
 West Ruislip (métro de Londres)

ainsi que :

 Ruislip Northwood and Pinner (circonscription britannique)